Tricine est le nom de plusieurs molécules :

 Une flavone, naturellement présente notamment dans le son de riz, l'avoine ou la canne à sucre : voir Tricine (flavone)
 Un tampon utilisé en biochimie, dérivé de Tris et de glycine : voir Tricine (tampon)